

Смоґожув — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Смоґожув — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Смоґожув — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Смоґожув — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства